Pumpkin Studios — компания по производству компьютерных игр, основанная в 1996 году в г. Бат в Англии. Компания создала всего одну игру — Warzone 2100 и закрылась 13 марта 2000 г. по причине постоянного давления со стороны Eidos и низкого уровня финансирования, а также нежелания Eidos финансировать продолжение Warzone 2100.

Примечания 

Производители компьютерных игр Великобритании